Atrociraptor est un genre  éteint de dinosaures de la famille des Dromaeosauridae, proche de Dromaeosaurus. La seule espèce du genre, Atrociraptor marshalli, a été décrite en 2004 par Philip John Currie et Daniel J. Varrichio à partir d'un spécimen découvert en Alberta au Canada, datant de la fin du Crétacé supérieur (Maastrichtien).

Découverte 
 
Les restes retrouvés de l'holotype, répertorié sous le numéro , se composent d'une partie des mâchoires et des dents.

Description 
Le crâne semble avoir été exceptionnellement court et haut. Les dents sont relativement simples, mais elles émergent de la mâchoire en formant un angle aigu, ce qui entraîne une rangée de dents fortement inclinées. Un certain nombre de dents isolées (précédemment attribuées à un genre appelé Saurornitholestes) ont également été récupérées dans la formation de Horseshoe Canyon (Ryan , 1998), elles peuvent être reconnues par leurs dentelures anormalement grandes.

Atrociraptor était plus grand que le genre Bambiraptor. En 2010 Gregory S. Paul a évalué sa taille d'adulte à  de long pour une masse de . Il diffère de Bambiraptor et des vélociraptoriens par sa denture isodonte et son court et haut museau. Il est le plus étroitement lié à Deinonychus, en se basant sur le grand nombre de caractères dérivés des deux genres.

Galerie

Références

Liens externes 
 
Dino-identités

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dromaeosauridae
Paléontologie au Canada
Taxon fossile décrit en 2004